

Geografia 
 Canada
 Fairview – capoluogo del distretto municipale Fairview No. 136, Alberta
 Stati Uniti d'America
 Fairview – città della Contea di Cullman, Alabama
 Fairview – census-designated place della Contea di Alameda, California
 Fairview – census-designated place della Contea di Buncombe, Carolina del Nord
 Fairview – città della Contea di Union, Carolina del Nord
 Fairview – città della Contea di Lincoln, Dakota del Sud
 Fairview – census-designated place della Contea di Walker, Georgia
 Fairview – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
 Fairview – città della Contea di Brown, Kansas
 Fairview – città della Contea di Kenton, Kentucky
 Fairview – città della Contea di Newton, Missouri
 Fairview – città della Contea di Richland, Montana
 Fairview – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Fairview – census-designated place della Contea di Monmouth, New Jersey
 Fairview – census-designated place della Contea di Dutchess, New York
 Fairview – villaggio della Contea di Guernsey, Ohio
 Fairview – città della Contea di Major, Oklahoma
 Fairview – città della Contea di Multnomah, Oregon
 Fairview – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 Fairview – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Fairview – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Fairview – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Fairview – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Fairview – township della Contea di York, Pennsylvania
 Fairview – città della Contea di Williamson, Tennessee
 Fairview – città della Contea di Collin, Texas
 Fairview – città della Contea di Sanpete, Utah
 Fairview – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale
 Fairview – census-designated place della Contea di Lincoln, Wyoming

Televisione 
 Fairview – Serie televisiva d'animazione del 2022

Teatro 
 Fairview – opera teatrale di Jackie Sibblies Drury

Altro 
 Fairview – immaginaria città in cui è ambientata la serie televisiva Desperate Housewives